Чемпионат Европы по футболу 2003 среди юношей до 17 лет — второй турнир, прошедший в формате для игроков до 17 лет. По сравнению с прошлым чемпионатом, было вдвое сокращено количество участников. Титул завоевала сборная Португалии, вместе с финалистом, Испанией, получив путёвки на чемпионат мира в Финляндии.

Квалификация 

Отборочный турнир к чемпионату состоял из двух раундов — квалификационного и элитного. В отборочном турнире стартовало 44 сборных. В элитном раунде сыграло 28 команд, разбитых на семь групп, победители которых вышли в финальный турнир.

Составы

Финальный турнир

Группа A

Группа В

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

6 мячей

  Давид Родригес

3 мяча

  Джеймс Милнер
  Хосе Мария Касес

2 мяча

  Дин Боудич
  Мадс Торри
  Сиско Надаль

  Артуро Луполи
  Никола Поцци
  Виейринья

  Мануэл Курту
  Марсиу Соуза

1 мяч

  Кристоф Заурер
  Патрик Майер
  Даниэль Пиркер
  Марко Станкович
  Кристиан Фукс
  Даниэль Хорват

  Стивен Тейлор
  Бу Сторм
  Микаэль Якобсен
  Лиор Рефаэлов
  Давид Сильва

  Хосе Хурадо
  Бруну Гама
  Паулу Машаду
  Жоау Педру
  Карлуш Салейро

Ссылки 
 rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2003 году
Спорт в Португалии в 2003 году
Международные соревнования по футболу в Португалии
Май 2003 года
Футбол
Чемпионаты Европы в Португалии